Core – album grupy Stone Temple Pilots
 Core – seria procesorów firmy Intel